Kroyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kroyo, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Kroyo, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar